Tsawwassen peut être :
 , quartier de la ville de Delta, en Colombie-Britannique, au Canada ;
 , gouvernement de Première Nation ;
 , réserve indienne de la Première Nation tsawwassen ;
 , gare maritime entre Metro Vancouver et l’île de Vancouver.